Il toponimo Sauca, con grafie differenti, può riferirsi a diverse località:

Moldavia
Sauca, comune del distretto di Ocnița

Romania
Săuca, comune del distretto di Satu Mare

Spagna
Saúca, comune della comunità autonoma di Castiglia-La Mancia